La Creu de terme del Pla és una obra del Pla del Penedès (Alt Penedès) inclosa a l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

Descripció 
Peu de pedra tallada, formant una circumferència, amb dues anelles de més gran a més petita, pilar de pedra central coronat per una creu de pedra.

Història 
Aquesta creu va ser comprada i col·lacada en el seu lloc pels propietaris de la masia l'Aguilera als anys 40.

Referències 

Patrimoni monumental del Pla del Penedès
Creus de terme de l'Alt Penedès
Edificis del Pla del Penedès